Гран-прі Бразилії 2018 (офіційно Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brasil 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які відбулись 11 листопада  на Автодромі Жозе Карлуса Пачі (Інтерлагус) в Сан-Паулу, Бразилія.

Кваліфікація 

  – Данієль Ріккардо отримав штраф із втратою 5-ти місць на старті через незаплановану заміну турбокомпресорів.
  – Естебан Окон тримав штраф із втратою 5-ти місць на старті через незаплановану заміну коробеи передач

Перегони 

  – Стоффель Вандорн та Фернандо Алонсо отримали 5-секундний штраф за ігнорування синіх прапорів.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

Примітки 

Гран-прі Бразилії
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
2018 у бразильському спорті